{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (76201) - || 2000 EM53 || 8 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76202) - || 2000 ER53 || 8 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76203) - || 2000 ER54 || 10 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76204) - || 2000 EF56 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76205) - || 2000 EV56 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76206) - || 2000 ES59 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76207) - || 2000 EW59 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76208) - || 2000 EZ59 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76209) - || 2000 ES61 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76210) - || 2000 ET61 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76211) - || 2000 ED63 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76212) - || 2000 EL63 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76213) - || 2000 ET64 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76214) - || 2000 EV64 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76215) - || 2000 ET65 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76216) - || 2000 EO66 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76217) - || 2000 EC67 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76218) - || 2000 ER67 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76219) - || 2000 ER68 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76220) - || 2000 EY68 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76221) - || 2000 EH69 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76222) - || 2000 EL69 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76223) - || 2000 EX69 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76224) - || 2000 EY69 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76225) - || 2000 EC70 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76226) - || 2000 EO70 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76227) - || 2000 EM71 || 9 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76228) - || 2000 EH75 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76229) - || 2000 EK75 || 4 maart 2000 || Fair Oaks Ranch || J. V. McClusky
|-
| (76230) - || 2000 EP75 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76231) - || 2000 ET75 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76232) - || 2000 EU78 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76233) - || 2000 EX78 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76234) - || 2000 EQ79 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76235) - || 2000 EY80 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76236) - || 2000 ED81 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76237) - || 2000 EO81 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76238) - || 2000 EU81 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76239) - || 2000 EF82 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76240) - || 2000 EP82 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76241) - || 2000 EQ82 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76242) - || 2000 ED84 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76243) - || 2000 EJ85 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76244) - || 2000 EW85 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76245) - || 2000 EN86 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76246) - || 2000 EX86 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76247) - || 2000 EM87 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76248) - || 2000 ES87 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76249) - || 2000 EV87 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76250) - || 2000 EJ88 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76251) - || 2000 EK91 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76252) - || 2000 EJ93 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76253) - || 2000 ER93 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76254) - || 2000 ET93 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76255) - || 2000 EQ94 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76256) - || 2000 ET94 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76257) - || 2000 EA97 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76258) - || 2000 EZ98 || 10 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76259) - || 2000 EZ100 || 12 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76260) - || 2000 ES102 || 14 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76261) - || 2000 EU103 || 12 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76262) - || 2000 EV104 || 14 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76263) - || 2000 EY104 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76264) - || 2000 EZ104 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76265) - || 2000 EB105 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76266) - || 2000 EE105 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76267) - || 2000 EN105 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76268) - || 2000 EU105 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76269) - || 2000 EM107 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76270) - || 2000 ED110 || 8 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (76271) - || 2000 EH110 || 8 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (76272) De Jong || 2000 EJ110 || 8 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (76273) - || 2000 EZ111 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76274) - || 2000 EJ112 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76275) - || 2000 EW113 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76276) - || 2000 EQ114 || 9 maart 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (76277) - || 2000 ER114 || 9 maart 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (76278) - || 2000 EP115 || 10 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76279) - || 2000 ET116 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76280) - || 2000 EK117 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76281) - || 2000 EM118 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76282) - || 2000 EG119 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76283) - || 2000 ET119 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76284) - || 2000 EC120 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76285) - || 2000 EE121 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76286) - || 2000 EK121 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76287) - || 2000 EB123 || 11 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76288) - || 2000 EJ123 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76289) - || 2000 EG124 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76290) - || 2000 EG125 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76291) - || 2000 EH126 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76292) - || 2000 ER126 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76293) - || 2000 EV127 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76294) - || 2000 EA129 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76295) - || 2000 EY129 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76296) - || 2000 EE130 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76297) - || 2000 EN130 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76298) - || 2000 EC131 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76299) - || 2000 EF132 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76300) - || 2000 EA133 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten